Walnut kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Walnut (Californië)
Walnut (Illinois)
Walnut (Iowa)
Walnut (Kansas)
Walnut (Mississippi)